James Aloysius Hickey (Midland, Michigan, 1920 - 2004), cardenal catòlic estatunidenc 
 Margarita Hickey (Barcelona, 1753 - 1793), poetessa catalana